Красноградський районний краєзнавчий музей імені П. Д. Мартиновича — найстаріший музей заснований у 1922 році в Краснограді, Харківської області.

Історія 
Музей заснував у 1922 році український вчений Мартинович Парфірій Денисович. 

В місті, на той час, існував народний дім, під яким власне й сидів етнограф й збирав милостеню на розвиток музею.

Наприкінці 1920 року в музеї зберігалося 7000 експонатів, а в бібліотеці 5000 томів.

В 1933 році - Харківський музей образотворчого мистецтва запропонував Парфірію Денисовичу передати всі свої роботи, щоб їх оцінити і виплачувати чоловіку пенсію, але вчений помирає і всі роботи залишаються у Харківському музеї. Зараз в музеї зберігається 20 робіт Мартиновича. 

Постійно у будинку Мартиновича жили лірники, бандуристи він збирав українські пісні, замальовки костюмів.

У вересні 1982 року до музею прибудували художню галерею яка складається з 24 залів. Роботи представлені в ній були привезені передані на збереження музею зі спілки художників України з Міністерства культури України. Всього в галереї міститься приблизно 1000 експонатів: декоративно-прикладне мистецтво, графіка, живопис.

На всі державні свята працівники музею організовують приурочені подіям заходи.

Також на території музею знаходиться експонат під відкритим небом "Хата 19 століття".

На замовлення музей надає екскурсійне обслуговування. Двері музею щодня відкриті для всіх бажаючих!

У фонді музею зберігається 24000 експонатів.

Музей щорічно відвідує 15 тисяч осіб.

Експозиція 
У музейній експозиції є 3 відділу:
 Відділ присвячений історії Краснограду (16 залів)
 Відділ присвячений природі Краснограду,(3 зали)
 Відділ присвячений картинної галереї Краснограду.(24 зали)
Колекція картинної галереї складається з робіт відомих художників: М.Глущенко, Т.Яблонської, С.Шишко, Ф.Захарова, В.Зарецького та багатьох інших.

В історичному відділі є 3 зали:
 зал присвячений історії будівництва української укріплення,
 зал присвячений історії геологорозвідування на Красноградщині, де є такі експонати як: макет бурової вишки, документи і фотографії буровиків, зразки гірських порід,
 зал присвячений історії газової промисловості України.

Співпраця 
Музей співпрацює з музеєм археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету, щоб популяризувати історико-археологічну спадщину Слобожанщини і України.

Директор - Швець Наталія Валентинівна

Головний зберігач - Прошкіна Тетяна Миколаївна

Примітки